В Сьерра-Леоне имеется 84 километра железной дороги, полностью узкоколейной и находящейся в частной собственности.

Железнодорожная сеть 
В Сьерра-Леоне больше нет государственных грузовых ж/д, поскольку железная дорога Сьерра-Леоне с колеей в 762 мм, соединявшая Фритаун, Бо, Кенему и Дару с ответвлением в Макензи, прекратила свое существование в 1974 году.

У страны нет общих железных дорог с прилегающими странами, Либерией и Гвинеей.

Имеющаяся железная дорога между портом Пепел и месторождением железной руды в Марампе была отремонтирована компанией African Minerals. В основном она используется работниками шахт, но за плату доступ к ней предоставляется всем желающим.

Компания также занимается строительством новой дороги с колеей 1435 мм из шахты в Тонколили до нового порта в Tagrin Point.

Примечания 

Сьерра-Леоне
Транспорт в Сьерра-Леоне